The Five Senses – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Five Senses – cortometraggio del 1912 diretto da Harry C. Mathews
I cinque sensi (The Five Senses) – film del 1999 diretto da Jeremy Podeswa